Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die KEB Hana Bank • Incheon Airport Korea Open der Damen. Insgesamt nahmen 24 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die vom 16. bis 17. September 2017 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2017
Tennisturnier in Seoul